Schafsnase ist der Name
 einiger Apfelsorten (z. B. Berliner, Bergische, Rheinische Schafsnase), siehe Schafsnase (Apfel)
 eines Berges (2011 m) beim Brünig (Schweiz), siehe Giswilerstock

Siehe auch:

 Bergische Schafsnase